Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Xandria
 Xanthanomis
 Xanthia
 Xanthiria
 Xanthirinopsis
 Xanthocosmia
 Xanthodesma
 Xanthograpta
 Xantholepis
 Xanthomera
 Xanthomixis
 Xanthopastis
 Xanthospilopteryx

 Xanthostha
 Xanthothrix
 Xenapamea
 Xenopachnobia
 Xenophysa
 Xenopseustis
 Xenotrachea
 Xerociris
 Xestia
 Xiana
 Xipholeucania
 Xoria
 Xylena

 Xylinissa
 Xyliodes
 Xylis
 Xylocampa
 Xylomania
 Xylomoia
 Xylophylla
 Xylopolia
 Xylormisa
 Xylostola
 Xylotype
 Xymehops
 Xystopeplus

Примечания 

Совки
Списки бабочек